Okręty Royal Navy o nazwie HMS Bee:

 Pierwszy "Bee" był drewnianym okrętem o napędzie śrubowym i wiosłowym, który został zwodowany w 1842 i rozebranym w 1874.
 Drugi "Bee" był kanonierką typu Insect, która została zwodowana w 1915 i sprzedana na złom w 1939.
 Trzeci "Bee" miał być kolejnym rzecznym okrętem patrolowym. Złożono zamówienie w 1939, ale anulowano je w 1940.

Nazwę HMS "Bee", zgodnie z brytyjską tradycją, nosiły także 2 obiekty lądowe.

Bee